Zálesie, slovensky zálesí, může být:
 Zálesie (okres Senec) – obec v okrese Senec na Slovensku
 Zálesie (okres Kežmarok) – obec v okrese Kežmarok na Slovensku
 Zálesie (potok) – potok v Zamaguří na Slovensku

Související články 
 Zálesí (rozcestník)
 Zalesie